Az Új Élet regénytár a Központi Sajtóvállalat kiadásában a katolikus közönség számára 1936-ban indított szórakoztató regény sorozat volt, amelynek keretében 1944-ig 373 kötet jelent meg heti rendszerességgel csütörtökönként. A sorozat alapítója Bangha Béla, szerkesztője Ijjas Antal volt.

A köteteket a Hungária Rt., a Pallas Nyomda Rt. majd a Stephaneum Nyomda Rt. nyomtatta.

A sorozat több vonatkozásban (külalak, terjedelem és részben a szerzők vonatkozásában is) az 1932-ben indult, nagy sikerű Világvárosi Regények sorozatra emlékeztet. De a korabeli ponyvasorozatoktól abban különbözik leginkább, hogy feltűnően sok háborús történet, mégpedig hangvételében a korabeli hazai politikai, hatalmi viszonyokhoz alkalmazkodó írás kapott helyet. Emiatt a sorozat néhány kötete szerepel a világháború után, 1945-ben betiltott, megsemmisítésre ítélt könyvek listáján.

A szerzők 

A sorozat szerzőinek egy részét az olvasók korábban már más sorozatokban megismerhették. A magyar írók közül a legkedveltebbek Leleszy Béla, T. Thury Zoltán, Erdődy János, Péczely József, Benedek Ernő voltak.

Ijjas Antal, a sorozat szerkesztője 13 saját kisregényével járult hozzá a sorozathoz.

Farkas György szerző mögött egyes források KALOT-hoz kötödése miatt Farkas György politikust, a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselőjét sejtik, még a MOKKA adatbázisa szerint a Bosnyák Béla álnév mögött levő szerző kiléte bizonytalan. Több kisregény írója a szintén ismeretlen Jane Kovách. Az írók között olyan érdekes nevekkel is találkozhatunk, mint például Zaymus Gyula katolikus pap.

A szerzők közül többek művei, Saád Bélának több könyve is szerepel a háború után betiltott könyvek listáján. Farkas György két betiltott regénye a sorozatban jelent meg (a Moszkvai találkozó és a Kobrini sortűz).

Jellemzői 

A könyvek, borítóik elrendezése, külalakja más korabeli sorozatokkal ellentétben szinte folyamatosan változott. A kötetek mérete kezdetben 25 x 15 cm, majd rövidesen 16 cm x 12, terjedelme 4 ív (64 oldal) volt. A sorszámán kívül külön feltüntették az évfolyamon belüli sorszámot és a megjelenés dátumát is. A kétkötetes művek kötetei külön sorszámot kaptak.

A borítón eleinte legfelül (később egy időben sötét sávon) a sorozatcím nagybetűkkel: UJ ÉLET REGÉNYTÁR, majd a cím és alul a szerző neve. Fehér körben az ár: 10 fillér. Az első számoknál  a sorozatcím alatt két fekete, német lovagkeresztre emlékeztető jel látható. Később a sorozatcímet két illetve három sorban, egyre inkább emblémaszerűen tüntették fel, de ezek betűtípusa és elrendezése is gyakran változott, és néha visszatért az egysoros elrendezés is.

A borító néha rajzos, de leggyakrabban külföldi filmek ingyenes reklámfotóinak felhasználásával készült montázsra emlékeztető összeállítás. A kötetekben rejtvény, keresztrejtvény, reklám is helyet kapott. A keresztrejtvény gyakran a borító hátlapjára került.

Később a méret és elrendezés kicsit ismét változott. A kötetek mérete 18 x 13 cm lett. Ferdén nagybetűkkel a szerző, kézírásra emlékeztető betűtípussal a cím. Legalul általában narancssárga sávban: Szerkeszti: IJJAS ANTAL, illetve később egy időben a KÖZPONTI SAJTOVÁLLALAT KIADÁSA felirat olvasható.

1939-től, a 133. számtól az oldalak száma a felére, 32 oldalra csökkent. Az utolsó néhány szám 1944-ben pedig már csupán 24 oldalon jelent meg.

Az ár 1942-ben 12, később 20, 30 majd 40 fillér lett.

A kiadó egyes köteteiről csak valószínűsíthető, hogy a sorozat részének szánták (például Járdán József Ring a bölcső... című kisregénye).

A sorozat kötetei 

Az árnyék, A szökevény, Roham valamint Tűz címmel két alkalommal is megjelent kisregény a sorozat keretében különböző szerzőktől.

Online: A linkre kattintva az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Elektronikus Könyvtárában (MEK) elolvasható, letölthető (meghallgatható) példányok:

 EK - E-könyvek a sorozat eredeti számából digitalizált szövege különféle formátumokban (általában az eredeti oldalainak fotózott példánya is).

A lista átrendezhető a fejlécben látható nyilak segítségével, például cím vagy írók neve szerint.

Források 

 Magyar Katolikus Lexikon – Új Élet regénytár szócikk – Online
 Interneten elérhető adatbázisok, különösen MOKKA Magyar Országos Közös Katalógus (www.mokka.hu).
 Antikváriumok adatbázisai. Különösen antikvarium.hu, és antikva.hu
 Axioart online árveréseinek archív anyagai
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái, VIII. kötet, 1992, Farkas György szócikkek, 274-275. hasáb
 Bálint Gábor: A pesti ponyvaipar leleplezése a Magyarságban, 1941-ben,  Magyar Könyvszemle, 117. évf. 2001. 4. szám, 484-487. o.
 Révay József: Pályám emlékezete, családi kiadás, Budapest, 2007 Online

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 

 Magyar könyvsorozatok listája

Magyar szépirodalmi könyvsorozatok